Пејнт Рок има више значења:
 Пејнт Рок (Алабама)
 Пејнт Рок (Тексас)